Chambornay ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haute-Saône:

Chambornay-lès-Bellevaux
Chambornay-lès-Pin